Miejscowości w USA:
 Crofton – miasto w stanie Kentucky, w hrabstwie Christian
 Crofton – jednostka osadnicza w stanie Maryland, w hrabstwie Anne Arundel
 Crofton – miasto w stanie Nebraska, w hrabstwie Knox
W Wielkiej Brytanii:
 Crofton – miejscowość w hrabstwie Buckinghamshire (Anglia)
 Crofton – miejscowość w hrabstwie Wielki Londyn (Anglia)
 Crofton – miejscowość w Kumbrii (Anglia)
 Crofton – miejscowość w hrabstwie Shropshire (Anglia)
 Crofton – miejscowość w hrabstwie West Yorkshire (Anglia)
 Crofton – miejscowość w hrabstwie Wiltshire (Anglia)